Austrocylindropuntia  — род суккулентных растений из семейства кактусовых.

Распространены в Южной Америке. Ареал охватывает территорию Аргентины, Боливии, Эквадора, Перу. Растения произрастают в горах и полупустынях на высоте от 1000 до 3500 м над уровнем моря.

История систематики 
Austrocylindropuntia — один из нескольких родов, которые были выделены из большого рода Опунция (Opuntia). В 1938 году он был описан Куртом Баккебергом как самостоятельный род, однако и теперь многие таксономисты делают попытки отнести его как подрод к роду Opuntia. Баккеберг включил в род 20 видов катусов. По Андерсону к роду относятся 11 видов.

Ботаническое описание 
Стебли мягкие, безрёберные, в большинстве древовидные, 0,1-6 м высотой и 1,5-10 см в диаметре в зависимости от вида, с большим числом боковых побегов. На молодом приросте из ареол появляются рудиментарные мясистые и острые листочки 2-10 см длиной, которые со временем опадают, а на их месте образуются очень острые прямые колючки до 7 см длиной. В этом случае ткань, разросшаяся в пазухах листьев, имеет форму своеобразных плоских бугорков, носящих название «подарий». Такое строение характерно для аустроцилиндропунций, цилиндропунций и опунций. Цветки жёлтые, оранжевые, розовые, краевые, колесовидные, до 7 см длиной и 1,5-4 см в диаметре, редко появляются в оранжерейных условиях. Плоды зеленовато-жёлтые, 1,5-10 см длиной. Отличается от североамериканского рода Цилиндропунция (Cylindropuntia) отсутствием чехликов на концах колючек.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 11 видов:

Содержание в культуре 
Популярные и неприхотливые в культуре закрытых помещений растения. Для образования красивых, хорошо развитых побегов им необходимо много солнечного света, свежий воздух и регулярный полив в летний период. Зимовка при температуре 8-12 ° С, почти сухая. Состав землесмеси: листовой перегной - 40%, дерновая земля - ​​30%, песок и гравий - 30%. Легко размножаются семенами и черенками. Многие виды используются в качестве подвоев для кристатних форм опунций и видов тефрокактусов. Коллекционерами ценится кристатная форма растений, возникающая, скорее всего, из-за замедления роста растения. Используется как одиночное растение, так и в композициях.

Примечания

Литература 
 Борисенко Т. И. Кактусы. Справочник, — Киев: Наукова думка, 1986 г., — 286с., ил.
 Ян Ван дер Неер. Все о кактусах. — Санкт-Петербург: ООО «СЗКЭО» Кристалл", 2004 — 208 с., ил. — ISBN 5-306-00348-6
 Турдиев С. и др. Кактусы. (Издание 2-е). Алма-Ата, «Кайнар», 1974 г.
 С. М. Приходько. Кактуси. − Видавництво «Наукова думка», 1974 
 Edward F. Anderson. «The Cactus Family». 776 р. ISBN 0 881924989, p. 123 
 Das Kakteenlexikon. Backeberg, Curt. — Jena: Fischer, VEB, 1979, 5. Aufl. 
 Haage W. — Kakteen von A bis Z. Leipzig. l979 
 Harling, G. & B. Sparre, eds. 1973–. Flora of Ecuador. (F Ecuador) [= Opuntia L.]. 
 Hunt, D. R. & N. P. Taylor. 1990. The genera of Cactaceae: progress towards consensus. Bradleya 8:88. [= Opuntia L.]. 
 Stuppy, W. 2002. Seed characters and the generic classification of the Opuntioideae (Cactaceae). Succ. Pl. Res. 6:37, 43.

Ссылки 
 Austrocylindropuntia на сайте «Floralworld.ru» — «Мир растений» 
 AUSTROCYLINDROPUNTIA BACKBG. — Аустроцилиндропунция

Опунциевые
Флора Южной Америки